Peter Schaaf ist der Name folgender Personen:

* Peter Schaaf (Schachspieler) (* 1938), deutscher Fernschachspieler 
 Peter Schaaf (Rallyebeifahrer), deutscher Rallyebeifahrer